Симс () — фамилия шотландско-ирландского происхождения, а также топоним. Фамилия произошла от поздне-греческой формы личного имени Симон, которое в свою очередь произошло от еврейского Шимеон, что означает «тот, кто слышит». Фамилия широко распространена в Британии ещё со Средних веков, со времён Крестовых походов (XI—XV вв).

Фамилия 
  (род. 1978) — американский политик.
 Симс, Генри (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист.
 Симс, Джеймс Марион (1813—1883) — американский врач: пионер полевой хирургии и основатель гинекологии.
  (род. 1966) — австралийский актёр и режиссёр.
 Симс, Джефф (1954—1993) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Симс, Джоан (1930—2001) — британская актриса.
 Симс, Джон (1749—1831) — британский врач и ботаник.
  (1847—1922) — британский журналист, писатель, поэт.
 Симс, Джош (род. 1997) — английский футболист.
  (1925—1985) — американский джазовый саксофонист.
 Симс, Кристофер (род. 1942) — американский экономист и педагог.
 Симс, Лукас (род. 1994) — американский бейсболист.
  (род. 1958) — американский писатель.
 Симс, Молли (род. 1973) — американская актриса и модель.
 Симс, Одисси (род. 1992) — американская профессиональная баскетболистка.
  (род. 1934) — британская актриса.
  (1917—1992) — американская джаз-певица.
 Симс, Уильям (1858—1936) — американский адмирал, в честь которого были названы многие корабли ВМС США.
 Симс, Чарльз (1937—2017) — американский математик.
  (1873—1928) — британский художник.
  (род. 1985) — австралийский регбист.

Топоним США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — тауншип в Индиане.
  — статистически обособленная местность в Индиане, адм. центр одноимённого тауншипа.
  — тауншип в Мичигане.
  — городок в Северной Каролине.

См. также

Примечания